

Portugueses 
 Amadeu da Silva (1431-1482) — nascido João de Menezes da Silva; religioso radicado em Itália
 João de Meneses, capitão de Arzila e Azamor (1460-1514) — militar
 João de Meneses, 1.º Conde de Tarouca (1460-1522) — dito “O Trigo”; político
 João de Meneses (1470–1508) — ou João da Cunha, dito “O Ladrão”; militar
 João de Meneses, Alcaide-mor de Albufeira (1520~1557) — dito “O Púcaro”; militar
 João de Meneses, o Craveiro — capitão de Tânger entre 1566 e 1572
 João Catanho de Meneses (1854-1942) — político
 João Duarte de Meneses (1868-1918) — político

Brasileiros 
 João Menezes Dória (1857-1934) — político
 João de Paiva Menezes (1917-2006) — político
 João Menezes (n. 1996) — tenista

Desambiguações de antropônimos